PMR, sigle composé des trois lettres P, M et R, peut faire référence à :
 Palmerston North en Nouvelle-Zélande, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Professional Mobile Radio ;
 ou , un système de radiocommunications ;
  ;
 Parti ouvrier roumain (), ancien nom de l'actuel Parti communiste roumain ;

Code